Atlantic Coast Conference (Конференция атлантического побережья)
 ACC ( — «добавочный») — начальный поворот ключа зажигания автомобиля (Lock → Acc On Start), при котором питание подается только на вспомогательное электрооборудование, стеклоподъёмники, радио и тп.